Triplett oder Triplet steht für:

 in der Genetik ein Basentriplett
 in der Medizin drei aufeinanderfolgende Extrasystolen, siehe Extrasystole #Diagnose
 in der Quantenmechanik ein Zustand mit der Multiplizität drei, siehe Multiplizität
 in der Optik ein Objektiv aus drei Linsen, siehe Cooke-Triplet
 ein Fahrrad mit drei Sitzplätzen, siehe Tandem (Fahrrad) #Weitere Varianten

Triplett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Triplett (Kentucky), im Rowan County
 Triplett (Missouri), im Chariton County
 Triplett (North Carolina), im Watauga County
 Triplett (West Virginia), im Clay County

Triplett ist der Familienname folgender Personen:
 George Washington Triplett (1809–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jaidyn Triplett (* 2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Mel Triplett (1930–2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Norman Triplett (1861–1934), US-amerikanischer Psychologe
 Philip Triplett (1799–1852), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 The Triplets, Berg auf Robert Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Triplette